Kangerluarsorujuk bezeichnet:
 Kangerluarsorujuk, Ort im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Kangerluarsorujuk (Fjord, Qaanaaq) (Olrik Fjord), Fjord im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Kangerluarsorujuk (Fjord, Qaqortoq), Fjord im Distrikt Qaqortoq, Grönland